Henry Brooke ist der Name folgender Personen:

* Henry Brooke, 11. Baron Cobham (1564–1618), englischer Adliger und Politiker
 Henry Brooke (Rechtswissenschaftler) (um 1698–1752), britischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Henry Brooke (Schriftsteller) (1703–1783), irischer Schriftsteller 
 Henry Brooke, Baron Brooke of Cumnor (1903–1984), britischer Politiker (Conservative Party)
 Henry Brooke (Richter) (* 1936), britischer Jurist und Richter 
 Henry James Brooke (1771–1857), englischer Kristallograph und Mineraloge